Ребри́стый — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области России.

География 
Посёлок Ребристый муниципального образования «Невьянского городского округа», принадлежащий Горнозаводскому управленческому округу, расположен на восточном берегу Невьянского пруда напротив города Невьянска, находится к северо-западу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и в 4 километрах (по автотрассе — 7 километров) на юго-восток от центра округа города Невьянска. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Невьянск — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Невьянск, Горельский, Середовина, Холмистый.

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок участка № 1 отделения № 1 совхоза «Невьянский» переименован в Ребристый.

До 2000-х годов являлся административным центром Ребристого сельсовета Невьянского района, ранее (1967 год) входил в состав Федьковского сельсовета. До 22 ноября 1966 года назывался поселок участка N 1 отделения N 1 совхоза «Невьянский».

Население 

По переписи 2010 года постоянное население — 877 человека, из них 419 мужчин и 458 женщин. Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (87 %).

Инфраструктура 
В посёлке есть сельский клуб с библиотекой, малокомплектные школа и детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и почта, работает несколько магазинов.

В посёлке находится спортивно-оздоровительный клуб «Камелот».

До посёлка можно добраться на автобусе из Невьянска.

Промышленность 
Предприятия посёлка: СПК колхоз «Невьянский»; ООО «ЗДОРОВАЯ МОЛОЧНАЯ ФЕРМА»; ООО «АВГУСТ»; ООО ТТК «А-1»; ООО «Фермер»; ООО «Город мастеров»; ООО «УЭК»; ООО «Мехсервис»; ООО «Металл»; ООО «УПД»; ООО «ЭКГ ДЕТАЛЬ»; ООО «СЕРМАР»; КФХ Меркеля А. К.; КХ Ковалёва Ю. М.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Невьянского городского округа